Tanner Richard, né le  à Markham au Canada, est un joueur professionnel binational de hockey sur glace, qui joue pour la Suisse.

Biographie 
Fils de , ancien joueur des Capitals de Washington, du Zürcher SC ou du SC Rapperswil-Jona, Tanner Richard dispute ses premiers matches professionnels avec Rapperswil-Jona en LNA lors de la saison 2010-2011. Il traverse ensuite l'Atlantique et rejoint le Storm de Guelph, en LHO. Après une seule saison, il est repêché à la  du repêchage d'entrée dans la LNH 2012 par le Lightning de Tampa Bay.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|2008-2009||SC Rapperswil-Jona Lakers -20||Juniors Élites A||4||1||0||1||0||2||0||0||0||0
|-
|2009-2010||SC Rapperswil-Jona Lakers -20||Juniors Élites A||12||3||6||9||4||-||-||-||-||-
|-
|2010-2011||SC Rapperswil-Jona Lakers||LNA||4||0||0||0||0||4||0||1||1||0
|-
|2010-2011||SC Rapperswil-Jona Lakers -20||Juniors Élites A||28||11||32||43||72||10||2||11||13||34
|-
|2010-2011||EHC Wetzikon|| ligue||9||2||4||6||66||2||3||4||7||0
|-
|2011-2012||Storm de Guelph||LHO||43||13||35||48||46||6||1||4||5||6
|-
|2012-2013||Storm de Guelph||LHO||52||11||51||62||94||5||0||3||3||6
|-
|2012-2013||Crunch de Syracuse||LAH||8||0||3||3||6||-||-||-||-||-
|-
|2013-2014||Crunch de Syracuse||LAH||65||2||15||17||95||-||-||-||-||-
|-
|2014-2015||Crunch de Syracuse||LAH||70||13||25||38||135||2||1||0||1||2
|-
|2015-2016||Crunch de Syracuse||LAH||71||11||43||54||57||-||-||-||-||-
|-
|2016-2017||Crunch de Syracuse||LAH||47||14||20||34||50||-||-||-||-||-
|-
|2016-2017||Lightning de Tampa Bay||LNH||3||0||0||0||2||-||-||-||-||-
|-
|2017-2018|| Genève-Servette HC || NL ||49 ||  8 || 30|| 38 || 62 || 5 || 0 || 1 || 1 ||	2
|-
|2018-2019|| Genève-Servette HC ||NL ||49 || 8 || 28 || 36 || 64 || 6 || 0 || 7 || 7 || 4
|-
|2019-2020|| Genève-Servette HC ||NL ||36||2||20||22||28||-||-||-||-||-
|-
|2020-2021|| Genève-Servette HC ||NL || 41 || 8 ||20 ||28 ||20 || 8 || 1 || 6 || 7 || 2
|-
| 2021-2022|| Genève-Servette HC ||NL ||  || 

|2011|| Suisse -18 ans||CM -18 ans||6||4||1||5||2|| place
|-
|2012|| Suisse -20 ans||CM -20 ans||6||2||2||4||6|| place
|-
|2013|| Suisse -20 ans||CM -20 ans||6||0||4||4||8|| place
|-
|2017||||CM||7 || 0 || 4 || 4 || 8 ||  place

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en avril 1993
Naissance en Ontario
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du Storm de Guelph
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur du Genève-Servette Hockey Club